ORD pode significar:
 ORD, Aeroporto Internacional de O'Hare localizado em Chicago
 ORD, um tipo de sistema de gerenciamento de banco de dados
 Ord (Nebraska)
 Ord (Dragon Tales), um personagem de Dragon Tales
 ORD (sigla de Operador de Rede de Distribuição), termo utilizado em Portugal para designar transportador de energia a nível industrial. 

Desambiguação